Arild Stavrum – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Ole Stavrum – ex calciatore norvegese
 Ole Erik Stavrum – ex calciatore norvegese